crg steht für:
 Michif (ISO-639-3-Code), Mischsprache der nordamerikanischen Métis

CRG steht für:
 CRG
 Waco CRG, US-amerikanisches Rennflugzeug 

Abkürzung